Церква святої Параскеви П'ятниці (Львів)
 Церква Святої Параскеви П'ятниці (Чернігів)